XRD steht für:
 X-ray diffraction (dt. Röntgenbeugung), Beugung von Röntgenstrahlung an geordneten Strukturen wie Kristallen oder Quasikristallen
 Extensible Resource Descriptor, siehe XRDS

xrd steht für:
 Gundungurra (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Pama-Nyunga-Sprache der Gundungara in New South Wales und dem Australian Capital Territory

Abkürzung